Pedrazzini ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Pedrazzini (1852–1930), Schweizer Politiker und Schriftsteller
 Alex Pedrazzini (1951–2021), Schweizer Politiker
 Jean-Pierre Pedrazzini (1927–1956), Schweizer Fotograf
 Luigi Pedrazzini (* 1953), Schweizer Politiker
 Martino Pedrazzini (1843–1922), Schweizer Anwalt, Rektor, Politiker, Tessiner Grossrat, Staatsrat und Nationalrat
 Mario Pedrazzini (1925–2007), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Massimo Pedrazzini (* 1958), italienischer Fußballspieler
 Mauro Pedrazzini (* 1965), liechtensteinischer Politiker
 Michele Pedrazzini (1819–1873), Schweizer Rechtsanwalt, Journalist, Politiker, Tessiner Grossrat und Nationalrat
 Otto Pedrazzini (1915–1982), Schweizer Offizier
 Vincenzo Pedrazzini (* 1960), Schweizer Unternehmer und Politiker

Pedrazzini steht für:
 Pedrazzini Yacht- und Bootswerft, Schweizer Hersteller von Holzyachten

Siehe auch:
 Pedranzini